Добромир може да се отнася до:

 Добромир (село)
 Добромир (име)
 Добромир (комикс)
 Долни Добромир
 Горни Добромир